

Стара Кузьниця — село в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стара Кузьниця — село в гміні Дорухув Остшешовського повіту Великопольського воєводства